Stevensville kan syfta på:

Australien
 Stevensville, Victoria

Kanada
 Stevensville, Ontario

USA
 Stevensville, Maryland
 Stevensville, Michigan
 Stevensville, Montana
 Stevensville, Pennsylvania
 Stevensville, Vermont
 Stevensville, Virginia